Лажиш-даш-Флориш () — муниципалитет в Португалии, входит в округ Азорские острова. Расположен на острове Флореш. Население составляет 1592 человека на 2001 год. Занимает площадь 69,59 км².

Покровителем города считается Дева Мария ().

История 
Город основан в 1515 году.

Демография

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Фажан-Гранде
 Фажанзинья
 Фазенда
 Лажеду
 Лажиш-даш-Флориш
 Ломба
 Моштейру

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты автономного региона Азорские острова